Datiskozid je bilo koje od nekoliko jedinjenja izolovanih iz pojedinih biljki, kao što je Datisca glomerata. Ona su derivati triterpenskog ugljenog hidrata kukurbitana (), specifičnije iz kukurbitacina F.<ref name="ChenRev">Jian Chao Chen, Ming Hua Chiu, Rui Lin Nie, Geoffrey A. Cordell and Samuel X. Qiu (2005), "Cucurbitacins and cucurbitane glycosides: structures and biological activities" Natural Product Reports, volume 22, pages 386-399 </ref>

Datiskozid može da bude:
 Datiskozid B, iz D. glomerata 
 Datiskozid D, iz D. glomerata 
 Datiskozid H, iz D. glomerata''

Reference 

Тритерпенски гликозиди